Keude Blang Ara (Kuta Makmur), een plaats in Indonesië
Keude Blang Ara (Seunagan Timur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing